Huwendiek ist der Familienname folgender Personen:

 Ralf Huwendiek (1948–2004), deutscher Rundfunkautor, Kabarettist und Liedermacher
 Volker Huwendiek, deutscher Pädagoge und Hochschullehrer